Ге́тманов — фамилия и топоним:

 Гетманов, Виктор Павлович (1940—1995) — советский футболист.
 Гетманов — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.

См. также 
 Гетмановка